Колонија ла Сеиба има више значења:

 Колонија ла Сеиба (Халпан де Сера), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Колонија ла Сеиба, Ел Инхенио (Јекуатла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику